Cubarral kan syfta på:

Colombia 

 Cubarral (kommun), Meta, 
 Cubarral (ort), Meta,